

Aeronautica 
 Lockheed Martin X-33 – spazioplano sperimentale NASA

Altro 
 X33 – sigla della Panhard & Levassor 16CV lanciata nel 1921